Верк:
  ( — сооружение, укрепление, завод) — отдельное укрепление, входящее в состав крепостных сооружений и способное вести самостоятельную оборону.
  — один из компонентов церковного или концертного органа; обычно одна клавиатура органа управляет одним верком.